Сумпосад — топоним в России.

 Сумпосад — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Сумпосад — станция (тип населенного пункта) в Беломорском районе Республики Карелия.